Regele ist der Familienname folgender Personen:

 Gudrun Regele, deutsche Einer-Kunstradfahrerin 
 Oskar Regele (1890–1969), österreichischer Militärhistoriker
 Rolf Regele (1899–1987), Südtiroler Maler

Regele steht für
 die rumänische Übersetzung des Wortes „König“
 die rumänische Fregatte Regele Ferdinand (F221), früher HMS Coventry (F98)